Онодэ́ра () — японская фамилия. Известные носители:
 Онодэра, Ицунори (род. 1960) — государственный и политический деятель Японии, министр обороны в 2012—2014 годах;
 Онодэра, Кахо (род. 1991) — японская кёрлингистка.
 Онодэра, Рёдзи (род. 1960) — японский кёрлингист и тренер.